Col de la Croix (dt. Kreuzpass) ist der Name folgender Passübergänge:

 Col de la Croix (Waadt) im Kanton Waadt zwischen Bex und Les Diablerets in der Schweiz
 Col de la Croix (Jura) im Kanton Jura zwischen Saint-Ursanne und Courgenay in der Schweiz
 Col de la Croix (Korsika) an der Westküste Korsikas zwischen Porto und Galeria

Siehe auch

 Col de la Croix de Fer